

Belmonte (Conca), un municipi situat a la província de Conca, comunitat autònoma de Castella - la Manxa.
 Belmonte de Gracián, un municipi situat a la província de Zaragoza, comunitat autònoma d'Aragó.
 Belmonte de San José, un municipi situat a la província de Teruel, comunitat autònoma de Castella - la Manxa.
 Belmonte de Miranda, un concejo de la comunitat autònoma del Principat d'Astúries.
 Belmonte de Tajo, un municipi situat a la comunitat autònoma de Madrid.
 Belmonte de Campos, un municipi situat a la província de Palència, comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Castell de Belmonte, una fortalesa que s'eleva al turó de San Cristóbal, als afores de la vila de Belmonte, província de Conca, a Castella - la Manxa.

Belmonte (Santa Catarina), un municipi situat en l'Estat de Santa Catarina.
 Belmonte (Bahia), un municipi situat en l'Estat de Bahia.

Belmonte Calabro, un municipi situat a la província de Cosenza, regió de Calabria.
 Belmonte Castello, un municipi situat a la província de Frosinone, regió de Laci.
 Belmonte del Sannio, un municipi situat a la província d'Isernia, regió de Molise.
 Belmonte in Sabina, un municipi situat a la província de Rieti, regió de Laci.
 Belmonte Mezzagno, un municipi situat a la província de Palermo, regió de Sicília.
 Belmonte Piceno, un municipi situat a la província de Fermo, regió de Marques.
 San Colombano Belmonte, un municipi situat a la província de Torino, regió de Piemont.

Belmonte (Portugal), un municipi situat al districte de Castelo Branco.

Persones 
 Juan Antonio Belmonte Prados (Barcelona, 1936) ciclista català professional entre 1959 i 1963
 Mireia Belmonte (1990), nedadora catalana
 Pere Belmonte Rincón (Sabadell, 1973), futbolista i entrenador de futbol català